Jaczo von Gützkow ist der Name folgender Personen:

* Jaczo von Gützkow (Jaczo II. von Gützkow; 1244–nach 1295), Graf von Gützkow
 Jaczo I. von Gützkow († vor 1237/1248), Begründer der Grafschaft Gützkow, siehe Jaczo von Salzwedel
 Jaczo III. (Gützkow) († nach 1303), Graf von Gützkow